Paul-Alfred Colin (1838-1916), artiste peintre français ;
 Paul-Émile Colin (1867-1949), artiste peintre, dessinateur et graveur français ;
 Paul Colin (1892-1985), affichiste français ;
 Paul Colin (1895-1943), journaliste belge ;
 Paul Colin (1920-2018), écrivain français.